Селя́нська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Селянська вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Селянська вулиця — вулиця в місті Керч, Автономна Республіка Крим
 Селянська вулиця — вулиця в місті Київ
 Селянська вулиця — вулиця в місті Львів
 Селянська вулиця — вулиця в місті Полтава
 Селянська вулиця — вулиця в місті Кадіївка, Луганська область
 Селянська вулиця — вулиця в місті Харків

Селянська вулиця — вулиця в місті Анапа, Краснодарський край
 Селянська вулиця — вулиця в місті Казань, Татарстан
 Селянська вулиця — вулиця в місті Саранськ, Мордовія

Вулиці